Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1997/98 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
Липсват данни за изиграните мачове

II кръг 
Липсват резултатите от мачовете.

1/16 финали 
11 ноември 1997 г.

12 ноември 1997 г.

1/8 финали 
18/19 и 28/29 ноември 1997 г.:

1/4 финали

Полуфинали 
15 април и 6 май 1998 г.:

 Литекс е дисквалифициран от турнира за Купата на България след първия полуфинал заради неправомерното картотекиране на Радостин Кишишев.

Финал 

 Голмайстори: 1:0 Н. Тодоров (14), 2:0 Александров (32), 3:0 Донев (48), 4:0 Г. Иванов (72), 5:0 Г. Йорданов-авт (90)

 Съдия: Маркус Мерк (Германия)

Източници 
 bulgarian-football.com

98